in Duitsland:
Willersdorf (Gammelsdorf), een plaats in de gemeente Gammelsdorf in de deelstaat Beieren
Willersdorf (Hallerndorf)), een plaats in de gemeente Hallerndorf in de deelstaat Beieren
Willersdorf (Hessen), een plaats in de gemeente Frankenberg (Eder) in de deelstaat Hessen
Willersdorf (Thüringen), een plaats in de gemeente Tanna in de deelstaat Thüringen
Willersdorf (Untergriesbach), een plaats in de gemeente Untergriesbach in de deelstaat Beieren
Willersdorf (Wildenberg)), een plaats in de gemeente Wildenberg in de deelstaat Beieren
In Oostenrijk:
Willersdorf (Altenberg bei Linz), een plaats in de gemeente Altenberg bei Linz in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Willersdorf (Biberbach),een plaats in de gemeente Biberbach, Bezirk Amstetten in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Willersdorf (Burgenland), een plaats in de gemeente Oberschützen in de deelstaat Burgenland
Willersdorf (Feldkirchen), een plaats in de gemeente Feldkirchen bei Mattighofen in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Willersdorf (Karinthië), een plaats in de gemeente Gemeinde Maria Saal in de deelstaat Karinthië
Willersdorf (Ober-Grafendorf), een plaats in de gemeente Ober-Grafendorf in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Willersdorf (Stiermarken), een plaats in de gemeente Sankt Radegund bei Graz in de deelstaat Stiermarken
Willersdorf (Waizenkirchen), een plaats in de gemeente Waizenkirchen in de deelstaat Opper-Oostenrijk